Jugoslovanska hokejska liga je bila najvišja hokejska liga v Jugoslaviji, potekala je med sezonama 1939/40 in 1990/91.

Prvaki 

* - brez konkurence

Pokalni prvaki

Glej tudi 
 Slovenska hokejska liga

Hokej v Jugoslaviji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1937
Ukinitve leta 1991
Ukinjene hokejske lige